L'île Bobby ou en anglais Bobby Island peut faire référence à plusieurs îles : 
 Île Bobby, située dans l'archipel de Maurice
 Île Bobby, située en Ontario dans le Clear Lake

Voir aussi